Sargochromis — рід риб родини цихлові. Налічує 8 видів.

Види 
 Sargochromis carlottae (Boulenger 1905) 
 Sargochromis codringtonii (Boulenger 1908) 
 Sargochromis coulteri (Bell-Cross 1975) 
 Sargochromis giardi (Pellegrin 1903) 
 Sargochromis greenwoodi (Bell-Cross 1975) 
 Sargochromis mellandi (Boulenger 1905) 
 Sargochromis mortimeri (Bell-Cross 1975) 
 Sargochromis thysi (Poll 1967)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae